Во́льфганг Ше́телих (; 3 июля 1919, Дрезден, Германия — 16 ноября 1985, Лейпциг, Германия) — немецкий органист и педагог.

Биография 
Органное искусство изучал в Дрезденской Высшей школе музыки. Ученик Гюнтера Рамина. С 1936 работал в Дрездене, потом — Лейпциге. Здесь он преподавал в Высшей музыкальной школе, где в 1978 г. становится профессором. Среди учеников:  и Михаэль Шёнхайт. Получил широкую известность как интерпретатор сочинений Иоганна-Себастьяна Баха. Считался непревзойдённым экспертом по строительству и реставрации органов. Неоднократно бывал в СССР. В частности, 15 ноября 1969 г. после реставрации открывал органный сезон в вильнюсском кафедральном соборе Святого Станислава.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 635 — ISBN 5-85270-033-9
 Horst Riedel: Stadtlexikon Leipzig von A bis Z. Pro Leipzig, Leipzig 2005, ISBN 3-936508-03-8

Примечания